Ubon peut faire référence à :
 un ancien nom de la ville d'Annaba en Algérie,
 Ubon Ratchathani, une ville de la région Nord-Est de la Thaïlande.